Karl von Hassell ist der Name folgender Personen: 

* Karl von Hassell (Richter) (1841–1925), deutscher Jurist und Richter
 Karl von Hassell (Landrat) (1872–1932), deutscher Verwaltungsbeamter